Sandars ist der Nachname von

 Nancy Sandars (1914–2015), britische Archäologin und Prähistorikerin
 Patrick Sandars (1935–2013), britischer Physiker